Šenov kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Velký Šenov, ort, Ústí nad Labem, 
 Šenov (ort i Tjeckien), 

Robotskapade Tjeckienförgreningar